Congratulations () — специальное телешоу, посвящённое 50-летнему юбилею конкурса песни Евровидение и организованное телевещателем DR из Дании.

История 
Проходило 22 октября 2005 года в .

Во время шоу была выбрана лучшая песня за всю историю конкурса Евровидения из 14 песен принявших участие в этом конкурсе: 10 из них выбраны путём интернет-голосования, и ещё 4 были добавлены оргкомитетом фестиваля.

Хотя само название телешоу отсылает к песне Клиффа Ричарда «Congratulations», телеголосование и голосование жюри определили, что песня «Waterloo» в исполнении группы ABBA, является лучшей за всю историю конкурса.

Конкурсанты

Результаты 
Победителя выбирали как жюри, так и телезрители путём голосования. Каждая страна ставила оценки от 1 до 8, 10, 12. После первого раунда число конкурсантов было уменьшено до пяти. Во втором раунде ставились оценки 6, 7, 8, 10, 12 и не разглашались до проведения заключительного шоу. Победителем стала песня, набравшая наибольшее количество очков — Waterloo группы ABBA

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20061205053333/http://congratulations-info.com/ 
 Материалы на ESCkaz. com   

2005 год в музыке
2005 год в телевидении
Юбилеи
Евровидение